Henrique II do Sacro Império Romano-Germânico — imperador germânico e santo da Igreja Católica
 Henrique de Uppsala — santo padroeiro da Finlândia
 Henrique de Coquet — santo inglês